AWMA peut faire référence à : 
 African Women in Mathematics Association
 Annual Air and Waste Management
 Aliso Water Management Agency, à Aliso Creek (comté d'Orange).